Sesia – fiume italiano
Sesia – nave della Regia Marina
Sesia – nave cannoniera lacuale della Marina del Regno di Sardegna
Bruno Sesia – calciatore italiano
Marco Sesia – calciatore italiano